Calmet peut désigner :
 Augustin Calmet, connu sous le nom de Dom Calmet (1672-1757), un exégète et érudit lorrain.